

Jogadores de futebol 
Toninho Guerreiro - ex-futebolista brasileiro que defendeu o Santos Futebol Clube e o São Paulo Futebol Clube entre os anos 1960 e 1970
Antônio Carlos Cerezo - ex-futebolista brasileiro que defendeu o Clube Atlético Mineiro e o São Paulo Futebol Clube, entre outros, entre os anos 1970 e 1990 e foi às Copas do Mundo de 1978 e 1982 com a Seleção Brasileira
Antônio Jorge Cecílio Sobrinho - ex-futebolista brasileiro que defendeu o Sociedade Esportiva Palmeiras entre os anos 1980 e 1990
Antônio Dias dos Santos - conhecido como Toninho, ex-futebolista brasileiro que foi à Copa do Mundo de 1978
Antônio Gonzaga Almeida - ex-futebolista brasileiro que defendeu o Cruzeiro Esporte Clube entre os anos 1960 e 1970
Antônio Benedito da Silva - ex-futebolista brasileiro que defendeu a Associação Portuguesa de Desportos nos anos 1980

Músicos 
Toninho Ciardulo - compositor, arranjador, violonista e musicoterapeuta brasileiro
Toninho Horta - compositor, arranjador, produtor musical e guitarrista brasileiro
Toninho Ferragutti - acordeonista brasileiro
Totonho Villeroy - cantor e compositor brasileiro

Políticos 
Antônio da Costa Santos - prefeito de Campinas assassinado durante o exercício de seu mandato, em 2001

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos